Hungarian Grand Prix 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Hungarian Grand Prix rozgrywany w dniach 11–17 lipca 2022 roku w Budapszcie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 203 024 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 na Węgrzech